Kinneret ou Kineret pode referir-se a:

 o Mar da Galileia, maior lago de água doce de Israel
 Kinneret (Israel), uma vila ao sudoeste do lago
 Kvutzat Kinneret, um kibutz ao sudoeste do lago
 Colégio Kinneret, colégio ao sul do lago
 Kineret, marca de anakinra, uma droga usada para tratar artrite reumatóide

Desambiguação